Фундаментальная наука — область познания, подразумевающая теоретические и экспериментальные научные исследования основополагающих явлений, и поиск закономерностей, руководящих ими и ответственных за форму, строение, состав, структуру и свойства, протекание процессов, обусловленных ими; — затрагивает базовые принципы большинства гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, — служит расширению теоретических, концептуальных представлений, в частности — детерминации идео- и формообразующей сущности предмета их изучения, получение конкретных представлений о законах природы, — мироздания как такового во всех его проявлениях, в том числе и охватывающих сферы интеллектуальные, духовные и социальные.

Фундаментальные исследования — основополагающие направления изысканий различных научных дисциплин, затрагивающие закономерности, определяющие условия и руководящие всеми без исключения процессам (см. выше). 

«Фундаментальные исследования» — журнал международной ассоциации учёных, преподавателей и специалистов  — негосударственной организации «Российская Академия Естествознания». Публикует статьи по исследованиям в различных научных направлениях. Сайт журнала.